Живинице могу да буду:

 Живинице, град у истоименој општини, Тузлански кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Живинице (Прибој), насеље у Општини Прибој, Златиборски округ, Република Србија
 Живинице (Кнежево), насеље у Општини Кнежево, Република Српска, БиХ
 Живинице (Дервента), насеље у Општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Живинице Горње, насеље у Општини Живинице, Тузлански кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Живинице Доње, насеље у Општини Живинице, Тузлански кантон, Федерација БиХ, БиХ